Kim Hyun-seok (김현석) può riferirsi a:

Kim Hyun-seok (1967) – calciatore sudcoreano
Kim Hyun-seok (1972) – regista sudcoreano